Trump International Hotel and Tower – drugi pod względem wysokości wieżowiec w Toronto i Kanadzie. Budynek, zaprojektowany przez architekta Eberharda Zeidlera, został zbudowany w latach 2007-2011, a otwarty w 2012 roku.

Zobacz też 
 lista najwyższych budynków w Toronto

Linki zewnętrzne 
 Emporis
 skyscraperpage

Wieżowce w Toronto
Wieżowce pomiędzy 250 a 299 metrów
Nieruchomości związane z Donaldem Trumpem